Niellesi – abitanti di Niella Belbo
Niellesi – abitanti di Niella Tanaro